Neurath ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Neurath (1886–1955), sudetendeutscher Kominternfunktionär
 Anna Schapire-Neurath (1877–1911), österreichische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Constantin von Neurath (1739–1816), deutscher Jurist am Reichskammergericht
 Constantin Franz von Neurath (1807–1876), württembergischer Jurist, Diplomat und Außenminister
 Constantin Franz Fürchtegott von Neurath (1777–1817), württembergischer Beamter und Justizminister
 Hans Neurath (1909–2002), US-amerikanischer Biochemiker
 Jochen Neurath (* 1968), deutscher Komponist, Arrangeur und Dirigent
 Kurt Luedde-Neurath (1911–1984), deutscher Diplomat
 Konstantin von Neurath (1873–1956), deutscher Außenminister und Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
 Konstantin Sebastian von Neurath (1847–1912), württembergischer Jurist, Politiker und Kammerherr
 Marie Neurath (1898–1986), deutsche Pädagogin
 Markus F. Neurath (* 1965), deutscher Mediziner (Gastroenterologie)
 Olga Hahn-Neurath (1882–1937), österreichische Mathematikerin und Philosophin
 Otto Neurath (1882–1945), österreichischer Philosoph, Soziologe und Ökonom
 Paul Neurath, US-amerikanischer Computerspielentwickler
 Paul Martin Neurath (1911–2001), US-amerikanischer Soziologe
 Wilhelm Neurath (1840–1901), österreichischer Ökonom, Vater von Otto Neurath

Neurath ist der Name folgender Ortschaften:
 Neurath (Arzfeld), eine zu Arzfeld zählende Ortschaft im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Neurath (Bacharach), ein Ortsteil von Bacharach im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Neurath (Grevenbroich), ein Stadtteil von Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Neurath (Köln), ehemaliger Hof und spätere Siedlung in Köln-Höhenhaus, Nordrhein-Westfalen
 Neurath (Langenfeld), eine zu Langenfeld-Reusrath zählende Ortschaft im Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Neurath (Gemeinde Kitzeck am Sausal), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Steiermark, Österreich
 Neurath (Gemeinde Stainz), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Kraftwerk Neurath, ein Braunkohlekraftwerk in Grevenbroich-Neurath